Jaluit Island kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Jaluit Atoll (atoll i Marshallöarna), 
 Jaluit (ö), 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar